Nationale Kunstakademie der Ukraine steht für:

 Nationale Akademie der Bildenden Künste und Architektur, gegründet 1917
 Nationale Akademie der Künste der Ukraine, gegründet 1996